Côtes-de-Fer kan syfta på:

Haiti 

 Côtes-de-Fer (kommun), Sud-Est, 
 Côtes-de-Fer (ort), Sud,